Годао 108 (, ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городе центрального подчинения Пекин и заканчивается в городском округе Куньмин, (провинция Юньнань). В Пекине также известна как Цзинъюаньская дорога.

Дорога проходит через провинции Хэбэй, Шаньси, Шэньси, Сычуань, Юньнань, а также город центрального подчинения Пекин. Дорога берёт начало в районе Фусинмэнь и пересекает на западе 3-я кольцевую дорогу через районы Гунчжуфэнь (англ.), Укэсун (англ.), проходит рядом с храмами Таньчжэ и Цзетай и далее выходит за пределы Пекина.

Общая протяженность дороги составляет 3356 км.

В районе Циньлинских гор проходит через тоннель.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть.

Примечания

Ссылки 
 Автостоп в Китае
 Статья в Байдупедии

Дороги Китая
Транспорт провинции Хэбэй
Транспорт провинции Сычуань
Транспорт провинции Юньнань
Транспорт провинции Шэньси
Транспорт Пекина